Leithner bezeichnet:
 Andreas Leithner (* 1974), österreichischer Arzt und Universitätsprofessor
 Ernst von Leithner (1852–1914), österreichischer Feldzeugmeister
 Josef Leithner, österreichischer Chemiker, Arkanist und Porzellanmaler
 Joseph von Leithner (1743–1822), österreichischer Bergbeamter
 Reinhard Leithner (* 1945), österreichischer Hochschullehrer, Energie-, Wärme- und Brennstofftechniker
 Hans-Joachim Leithner (* 1943), deutscher Restaurator 

Siehe auch:
Leitner